Čivita ima više značenja:
 Čivita (Kjeti)
 Čivita (Kozenca)
 Čivita (Frozinone)
 Čivita (L'Akvila)
 Čivita (Peruđa)
 Čivita (Pezaro i Urbino)
 Čivita (Teramo)